En spira kan vara:

 Spira (stav) –  en  kort stav som utmärker befälsrätt eller makt
 Spira (rigg) – en trästång i segelfartygs rigg
 Spira – medeltida namnet på den tyska staden Speyer
 Spira (tidning) – en tidning om livsfrågor och tro från Svenska kyrkan i Umeå
 Kulturhuset Spira – ett kulturhus för främst scenkonst i Jönköping
 Tornspira – en takkonstruktion som karakteriseras av en kraftig höjd i förhållande till sin bas
 Joel Spira – en svensk skådespelare